Orten steht für:
 Helge Orten (* 1966), norwegischer Politiker
 Jiří Orten (1919–1941), einen tschechischen Dichter
 Ourton, eine französische Gemeinde, flämisch Orten